Leticia Spormann (* 23. Februar 1971 in Havanna; ehemals Leticia Pareja Padron) ist eine kubanische Sängerin, die in Deutschland lebt.

Biografie 
Leticia Spormann wurde auf Kuba geboren und im Alter von sieben Jahren vom kubanischen Fernsehen für die Talentshow Que Siempre Brille Es Sol entdeckt. Nach einer musikalischen Grundausbildung besuchte sie das Gymnasium und schloss mit dem Abitur ab. Anschließend begann sie 1994 eine Ausbildung als Lebensmitteltechnikerin. Parallel dazu besuchte sie das Instituto Superior de Arte. Nach ihrer Ausbildung absolvierte Leticia diverse Tourneen mit ihrer Band durch Kuba und trat 1995 in der Revue des „Habana Libre“-Hotels auf. Ende der 1990er Jahre zog sie nach Deutschland.

Unter anderem arbeitete sie ab 1997 als Studiosängerin mit Passion Fruit. Im Jahr 2000 wurde nach diversen Singles das Album Spanglish Love Affairs veröffentlicht. Sie erhielt eine Goldene Schallplatte mit Passion Fruit und wurde für den Echo nominiert.

2004–2007 veröffentlichte Leticia diverse Singles unter Studioprojekten.

2008 begann die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Axel Breitung, um ihr eigenes Album zu produzieren, dessen Texte sie selbst schrieb.

Seit 2016 arbeiteten das Bohemian Sound Recordings Team Fabius und Antonio Quarta mit Leticia an einem neuen musikalischem Konzept, welches sich Gaucho Country nennt. Die ersten Veröffentlichungen fanden 2018 statt.

Auszeichnungen 
 2000 Goldene Schallplatte für The Rigga-Ding-Dong-Song

Diskografie 
 1999: The Rigga-Ding-Dong-Song (mit Passion Fruit)
 2000: Wonderland (mit Passion Fruit)
 2005: Mama Eu Quero (Ritmo Rio Feat.Leticia)
 2006: Kiss Me…(Na,Na,Na)
 2007: Romeo
 2009: Cafe Negro
 2016: Dandole - Fly So High
 2018: El Poeta

Weblinks 
 Leticia – Die offizielle Website

Einzelnachweise 

Sänger
Kubaner
Geboren 1971
Frau